Aripert I, koning van Lombardije (653-661)
 Aripert II, koning van Lombardije (701-712)